

Toponymie 

 Aea, capitale de la Colchide selon les Anciens.

Sigles, abréviations ou codes 

  ;
 Aerial Experimental Association, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux ;
  ;
 Association européenne d'athlétisme (plus connue sous le sigle anglais EAA) ;
 Association of European Airlines ;
 arachidonoylethanolamide (plus connu sous le nom d'anandamide) ;
Ain Energie Autonome, un grossiste en piles.
Attestation d'études approfondies